Russy steht für folgende Orte:

 Russy FR, Gemeinde Kanton Freiburg, Schweiz
 Russy (Calvados), Gemeinde im Département Calvados, Frankreich
 Russy-Bémont, Gemeinde im Département Oise, Frankreich

Russy ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Russy (* 1937), deutscher Tischtennisspieler und -trainer

Siehe auch:
 Russi